Güero o güera puede hacer referencia a:

 En México, Honduras y otras zonas de América Latina, una persona rubia o de piel blanca.

Personas 
 El Güero Palma, alias de  Héctor Luis Palma Salazar narcotraficante mexicano, antiguo líder del cártel de Sinaloa junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán.
 El Güero Jaibo (d. 1993), alias de Juan Francisco Murillo Díaz, miembro del Cártel de Tijuana.
 El Güero Loco, alias de Ivan Martin, miembro del grupo de hip-hop chicano, Delinquent

Películas 
 El Güero Estrada (1997), película mexicana dirigida por Gilberto De Anda.
 Güeros (2014), película mexicana dirigida por Alonso Ruizpalacios.

Gastronomía 
Chile güero, una variedad de chile.

Véase también 
 Guero (2005), álbum del músico estadounidense Beck.
 Gero (1643) pronunciado guero en euskera, libro sobre lengua vasca por Pedro Agerre.

Referencias